Gal – metal z III grupy głównej.
 Gal (jednostka) – w układzie CGS jednostka przyspieszenia.
 GAL (elektronika) – reprogramowalny układ scalony PLD.
 Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe SA – polsko-duńska spółka akcyjna, z siedzibą w Gdyni.
 Grupos Antiterroristas de Liberación – szwadrony śmierci.